Палаццоло:
 Палаццоло-Акреїде — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Сіракуза
 Палаццоло-Верчеллезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі
 Палаццоло-делло-Стелла — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне
 Палаццоло-сулл'Ольйо — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія